Szász Ferenc (1880–1948) mezőgazdasági író
Szász Ferenc (1893–1944) mezőgazdasági író
Szász Ferenc (1903–1995) mezőgazdasági író
Szász Ferenc (1956–) költő, egyházi író
Szász Ferenc építőmester
Szász Ferenc Andor (1931–1989) matematikus